Józef Kobyłecki (1801-1867) – podróżnik
 Józef Kobyłecki (1894-1969) – generał